Canada
 Stoughton  – città del Saskatchewan
 Regno Unito
 Stoughton  – parrocchia civile del Leicestershire
 Stoughton  – parrocchia civile del West Sussex
 Stati Uniti d'America
 Stoughton  – comune della contea di Norfolk, Massachusetts
 Stoughton  – città della contea di Dane, Wisconsin